Adolf Tetmajer (Adolf Tettmayer von Przerwa,1813-1892) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Jadwiga Tetmajer-Naimska (1891–1975) – polska malarka
 Jan Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1901–1920) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, oficer 8 pułku ułanów, kawaler Virtuti Militari, syn Włodzimierza
 Józef Przerwa-Tetmajer (1804–1880) – polski poeta, matematyk i działacz niepodległościowy
 Karol Przerwa-Tetmajer (1784–1875) – polski poeta i dramatopisarz
 Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865–1940) – polski pisarz
 Leon Przerwa-Tetmajer (1800–1881) – polski posiadacz ziemski i działacz niepodległościowy
 Ludwig Tetmajer (1850–1905) – szwajcarski inżynier, pionier materiałoznawstwa
 Michał Przerwa-Tetmajer (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Tetmajer (1861–1923) – polski malarz, pisarz i polityk (działacz ludowy i niepodległościowy), ojciec Jana Kazimierza

Zobacz też 
 Przełęcz Tetmajera – przełęcz w Tatrach
 Tetmajerówka – dworek w Krakowie
 Dwór Tetmajerów – dworek w Łopusznej